Джеймс Уорд — победитель соревнований.

Прошлогодний чемпион — Дуди Села — не защищал свой титул.

Посев 

 Лу Яньсюнь (Второй раунд)
 Бобби Рейнольдс (Полуфинал, отказ)
 Грега Жемля (Четвертьфинал)
 Юити Сугита (Первый раунд)

<li>  Джеймс Уорд (Титул)
<li>  Вашек Поспишил (Полуфинал)
<li>  Фритц Вольмаранс (Второй раунд)
<li>  Грег Джонс ''(Второй раунд)

Ход турнира

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Ванкувера по теннису 2011